La Província de Parma  és una província que forma part de la regió d'Emília-Romanya dins Itàlia. La seva capital és Parma.

Limita al nord amb la Llombardia (província de Cremona i la província de Màntua), a l'est amb la província de Reggio de l'Emília, al sud amb la Toscana (província de Massa i Carrara) i la Ligúria (província de La Spezia i la ciutat metropolitana de Gènova), i a l'oest amb la província de Piacenza.

Té una àrea de 3.447,48 km², i una població total de 448.738 hab. (2016). Hi ha 45 municipis a la província.

Els principals municipis per població són:

Vegeu també 
 Arquitectura longobarda

Referències

Enllaços externs 

 Plana oficial